Berthellina är ett släkte av snäckor. Berthellina ingår i familjen Pleurobranchidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Berthellina